Prénom composé des rois :
 Victor-Emmanuel I, roi de Sardaigne de 1802 à 1821 ;
 Victor-Emmanuel II, duc de Savoie de 1849 à 1861, puis roi d'Italie de 1861 à 1878 ;
 Victor-Emmanuel III, roi d'Italie de 1900 à 1944.

Également porté par :
 Victor-Emmanuel Largeau, général français (1867-1916) ;
 Victor-Emmanuel, duc de Savoie, prétendant au trône d'Italie.